Волоколамське шосе — багатозначний термін.

 Волоколамське шосе — вулиця в Москві.
 Волоколамське шосе — автодорога в західній частині Московської області.

Твори 
 «Волоколамське шосе» — повість Олександра Бека.
 «Волоколамське шосе» — радянський фільм 1984 року.
 «Волоколамське шосе» — казахський серіал 2013 року.

Див. також 
 Волоколамська вулиця
 Волоколамський провулок (Санкт-Петербург)
 Волоколамський проїзд
 Волоколамський проспект